Señora Puff, está despedida  (Latinoamérica), y Señora Puff, está fuera en (España) es un episodio de la cuarta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

La Sra Puff es despedida porque Bob Esponja ha suspendido su examen de conducir más de un millón de veces, la Señora Puff le explica al supervisor que Bob es ineducable, pero el supervisor no lo cree.

A causa de esto contratan a un nuevo profesor muy estricto que enseña a conducir a Bob Esponja, pero, lamentablemente, el solo aprende a conducir con los ojos vendados. Cuando es la hora del examen Bob quiere conducir con los ojos vendados, pero el profesor no se lo permite, al ocurrir esto Bob destruye la ciudad y recontratan a la Señora Puff.

Continuidad de la serie 
 En el doblaje hispanoamericano (hecho en Venezuela), aparece la voz de Carlos Vitale; el cual sustituiría a Luis Pérez Pons en la voz de Eugene H. Cangrejo a partir de la sexta temporada, en el episodio Penny Foolish.

Episodio completo 
Sra. Puff esta despedida

Episodios de la cuarta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2006